Bullan ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Bullan (1926–2016), deutscher Historiker und ehemaliger Verlagsleiter
 Kurt Bullan (1920–1976), Generaldirektor des VEB Textilkombinat Cottbus (TKC) in der DDR

Siehe auch:
 Bulan